Сама́рское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Самарское — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Самарское — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Самарское — село в Хайбуллинском районе Башкортостана.
 Самарское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Самарское — село в Азовском районе Ростовской области.

Украина 
 Самарское — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Самарское — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Самарское — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Самарское — посёлок в Александровском районе Донецкой области.
 Самарское — село в Шевченковском районе Харьковской области.

См. также 
 Самарское время
 Самарское губернское телевидение
 Самарское знамя
 Самарское обозрение
 Самарское реальное училище
 Самарское сельское поселение